Tetsuo Kagawa  född 1969, en japansk astronom.

Han är verksam vid Gekko-observatoriet.

Minor Planet Center listar honom som T. Kagawa och som upptäckare av 115 asteroider.

Asteroiden 6665 Kagawa är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Tetsuo Kagawa

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1969
WP:Projekt Japan
Japanska astronomer under 2000-talet